Het Europees kampioenschap snooker 2009 was een door de European Billiards and Snooker Association (EBSA) georganiseerd kampioenschap voor snookerspelers. De 18e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in het Belgische Duffel in Sportcentrum De Pollepel van 3 tot 13 juni 2009.

Podium

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap snooker
Snooker
Sportevenement in Antwerpen (provincie)
Sport in Duffel
Sport in 2009